Näringslivet kan avse:

 Näringsliv – ett sammanfattande ord för de olika värdeskapande verksamheter
 Svenskt Näringsliv – en svensk arbetsgivarorganisation som företräder privata företag i Sverige